Armutlu (district), een Turks district in de provincie Yalova
 Armutlu (İzmir), een stad in de Turkse provincie İzmir
 Armutlu (Yalova), de hoofdplaats van het Turkse district Armutlu